Lincoln Díaz-Balart – politico e avvocato statunitense
 Mario Díaz-Balart – politico statunitense
 Rafael Díaz-Balart – politico cubano

Pagine correlate 
 Diaz